Montaud (Hérault) – comune francese
 Montaud (Isère) – comune francese